Paul Messam (1971. szeptember 3. –) bahamai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1998-ban lett az I. Liga partbírója.

Nemzetközi játékvezetés 
A Bahama-szigeteki labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Előselejtező Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja zónájában a CONCACAF JB egy-egy mérkőzésen foglalkoztatta.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a CONCACAF JB asszisztensi szolgálattal foglalkoztatta.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Források 

Bahama-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek